Albert Gyulay – generale austriaco
 Ferenc Gyulay – generale e politico ungherese
 Ferenc Gyulay – generale austriaco
 Ignác Gyulay – generale e politico austriaco
 Sámuel Gyulay – generale austriaco